Marian Buczek (ur. 1896, zm. 1939) − polski działacz socjalistyczny i komunistyczny
 Marian Buczek (ur. 1953) − polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy lwowski, biskup diecezjalny charkowsko-zaporoski